Gourdel est un patronyme français notamment porté par :

 Hervé Gourdel (1955-2014), guide de haute montagne français ;
 Julien Gourdel (1804-1846), sculpteur français ;
 Pierre Gourdel (1824-1892), sculpteur français, cousin du précédent.

Patronyme français